Тильда может означать:
 Тильда — математический знак.

 Суинтон, Тильда (род. 1960) — британская актриса.
 Тильда де Паула (род. 1972) — шведская журналистка.